Rándulás: egy ízületi sérülés
Rándulás: egy fizikai mennyiség